Чемпионат Европы по хоккею на траве среди женщин 2013 — 11-й розыгрыш чемпионата Европы по хоккею на траве среди женских сборных команд. Турнир прошёл с 17 по 24 августа 2013 года на стадионе «Braxgata Hockeyclub» в городе Бом, Бельгия (одновременно там же проходил и чемпионат Европы среди мужчин).

Победителями чемпионата (во 2-й раз в своей истории) стала сборная Германии, победившая в финале сборную Англии со счётом 2:0 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 4:4). Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Нидерландов, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Бельгии со счётом 3:1.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C (за 5-е место) 
Команды, занявшие в играх в группах «А» и «В» 3-е и 4-е место, играли на втором этапе за окончательное распределение мест с 5-го по 8-е. Команды, занявшие по результатам этих игр 7-е и 8-е места, отправлялись в 2013 году в более низший дивизион европейского розыгрыша, EuroHockey Nations Trophy. Если команды играли между собой в группах «А» или «В», то дополнительные игры между ними не проводились, а результаты этих игр автоматически учитывались в таблице для группы «С».

Плей-офф

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 [www.trifinanceeurohockey2013.be Официальный сайт чемпионата]
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

2013
Август 2013 года
Спорт в Бельгии в 2013 году
2013 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Бельгии
Чемпионаты Европы в Бельгии
Хоккей на траве